Die Atlantic Division ist eine der sechs Divisions in drei nordamerikanischen Profisportligen – National Hockey League, National Basketball Association und American Hockey League.

In der Atlantic Division spielen jene Teams, deren Heimatstadt im Osten des nordamerikanischen Kontinents, an der Atlantikküste liegt.

 Atlantic Division (AHL)
 Atlantic Division (NBA)
 Atlantic Division (NHL)

Sport (Nordamerika)